Тантал се може односити на:
 Тантал (митологија), лик из грчке митологије
 Тантал (хемијски елемент), хемијски елемент